Појам Опсада Москве може да се односи на:
Опсада Москве (1238),
Опсада Москве (1382),
Опсада Москве (1606),
Опсада Москве (1608),
Опсада Москве (1611),
 Битка за Москву